«Владивосток – город воинской славы» — российская песня о Владивостоке. 31 мая 2017 года  утверждена городской Думой утверждена как гимн Владивостока. Слова и музыка  И. Мальцева, Н. Рустамова и А. Кузиной.

Текст 

Поют ветра о памяти сражений,
Волнами мужества наполнен океан,
Он кораблям – пристанищем последним
И морякам навеки колыбелью,
И доблести свидетелем их стал.

На границе великой державы
Свой недремлющий взор на восток
Держит гордо и свято город воинской славы
Наша крепость Владивосток.

Историй боевых он знал немало
И вдохновлял присягою бойцов,
Достойных подвига бессмертного «Варяга»,
За честь стоящих корабля и флага
Во славу павших русских моряков.

На границе великой державы
Свой недремлющий взор на восток
Держит гордо и свято город воинской славы,
Наша крепость Владивосток.

И пусть молчат береговые батареи,
И поросли травой орудия фортов,
Цветами памяти увенчаны аллеи,
Но корабли, стоящие на рейде,
Хранят покой и мир у берегов.

На границе великой державы
Свой недремлющий взор на восток
Держит гордо и свято город воинской славы,
Наша крепость Владивосток.

На границе великой державы
Свой недремлющий взор на восток
Держит гордо и свято город воинской славы,
Наша крепость Владивосток.

См. также 

 Приморский Край
 Дальневосточный Федеральный округ
 Владивосток
 Гимн России

Примечания 

Гимны городов России

Песни на русском языке